Auk steht für:
 The Auk, ornithologische Fachzeitschrift
 The Auk, Spitzname von Claude Auchinleck (1884–1981), britischer Feldmarschall

auk steht für:
 Heyo (ISO-639-3-Code), Torricelli-Sprache in Papua-Neuguinea

AUK steht für:
 Abgasuntersuchung Kraftrad, siehe Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems #AU-Krafträder (AUK) in Deutschland
 Amerikanische Universität im Kosovo, private Hochschule in Pristina
 Auckland, neuseeländische Region 8 (als Regionalcode nach ISO 3166-2)
 Alakanuk Airport (IATA-Code), Flughafen in Alaska

Abkürzung